Francia
 Château Rouge – zona del XVIII arrondissement di Parigi
 Château Rouge – stazione della metropolitana di Parigi
 Château-Rouge – comune della Mosella